Плисéцкая — фамилия еврейского происхождения, женская форма фамилии . Известные носительницы:

 Плисецкая, Майя Михайловна (1925—2015) — артистка балета, прима-балерина Большого театра; супруга композитора Родиона Щедрина.
 Плисецкая, Анна Александровна (род. 1971) — артистка балета и киноактриса, племянница Майи Плисецкой.
 Мессерер-Плисецкая, Рахиль Михайловна (1902—1993) — советская киноактриса, мать Майи Плисецкой.

См. также 
 (4626) Плисецкая — астероид главного пояса, открытый в 1984 году Л. Г. Карачкиной и названный в честь Майи Плисецкой.